Habsburg Albert (1255–1308), más néven I. Albert német király
Habsburg Albert (1397–1439), magyar és cseh király, II. Albert néven német király